Mary Jackson (1921–2005) – amerikai matematikus és repülőmérnök
 Mary Jackson (1910–2005) – amerikai színésznő